Tonga
Települések listái országok szerint